La denominazione di Santa Maria della Scala si può riferire a chiese situate in diverse città.

Chiesa di Santa Maria della Scala – Chieri
Chiesa di San Martino in Santa Maria della Scala (Firenze)
Chiesa di Santa Maria della Scala – Messina
Chiesa di Santa Maria della Scala annessa al Collegio Sant'Ignazio – Messina
Chiesa di Santa Maria della Scala – ex chiesa di Milano
Chiesa di Santa Maria della Scala – Moncalieri
Chiesa di Santa Maria la Scala (Napoli)
Oratorio di Santa Maria della Scala (Parma)
Chiesa di Santa Maria della Scala – Roma
Chiesa di Santa Maria della Scala – Verona

Altro 
Ospedale di Santa Maria della Scala  (Siena)